Terdag Lingpa (tib.: gter bdag gling pa; geb. 1646; gest. 1714) bzw. Terdag Lingpa Rigdzin Gyurme Dorje (gter bdag gling pa rig 'dzin 'gyur med rdo rje) war ein Geistlicher der Nyingma-Tradition des tibetischen Buddhismus. Er war Gründer des Klosters Mindrölling (1676) und der 1. Minling Trichen Linienhalter.

Das von ihm gegründete Kloster Mindrölling  ist das Gründungskloster der Mindrölling-Tradition, einer Unterschule der Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus.

Literatur
 Lake Yixi Duojie : Zangchuan Fojiao gaoseng zhuanlüe  ("Kurzbiographien bedeutender Mönche des tibetischen Buddhismus"), Qinghai renmin chubanshe  2007 (Online-Buchpräsentation)

Weblinks 
 StudyBuddhism.com: Eine kurze Geschichte des Klosters Mindröl-Ling
 rywiki.tsadra.org: Terdak Lingpa - Englisch

Einzelnachweise und Fußnoten 

Buddhistischer Geistlicher
Person des Vajrayana-Buddhismus
Person des tibetischen Buddhismus
Tibeter
Geboren 1646
Gestorben 1714
Mann